Motagua (rivier), een rivier in Guatemala en Honduras
 CD Motagua, een voetbalclub uit Honduras